Danneil ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hermann Otto Danneil (1826–1908), Lehrer, ev. Pfarrer, Kultur- und Kirchenhistoriker, Herausgeber von Martin Luthers geistlichen Liedern
 Heinrich Danneil (1872–1942), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Friedrich Danneil (1783–1868), deutscher Prähistoriker, Namensgeber des Johann-Friedrich-Danneil-Museum, ein Heimatmuseum in Salzwedel in Sachsen-Anhalt